Лу́ций Эгна́ций Ви́ктор (; умер после 207 года) — древнеримский военный и государственный деятель, занимавший не позже 206 года должность консула-суффекта.

Биография 
Луций происходил из этрусского рода Эгнациев, который, возможно, имел нумидийские или вифинские корни. Предположительно, его отцом был философ Авл Эгнаций Присциллиан, а братьями — Авл Эгнаций Прокул и Квинт Эгнаций Прокул. 

До 207 года Виктор занимал должность консула-суффекта. В 207 году он находился на посту легата-пропретора Верхней Паннонии. Его сыновьями были, по всей видимости, консулы-суффекты Луций Эгнаций Виктор Лоллиан и Эгнаций Виктор Мариниан, а дочерью, возможно, супруга императора Валериана Эгнация Мариниана. Супруга Луция Эгнация, предположительно, была дочерью Квинта Гедия Руфа Лоллиана Гентиана.

Литература 
 Mennen, Inge. Power and Status in the Roman Empire. AD 193—284. р. 100, 103. (2011)
Эгнации
Римские консулы III века
Легаты пропреторы
Умершие в III веке